Nissenbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Helen Nissenbaum (* 1954), Professorin für Informationswissenschaft
 Shimon Nissenbaum (1926–2001), deutscher Unternehmer, Stifter, jüdischer Gemeindevorstand
 Stephen Nissenbaum (* 1941), amerikanischer Kulturhistoriker und Professor für Geschichte